Йоаки́м «Йо» Бонние́р (или Боннье́, как калька с английского или французского произношения; или Бонье́р) (; 30 января 1930, Юргорден, Стокгольм — 11 июня 1972, Ле-Ман) — шведский автогонщик, двукратный победитель Targa Florio, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе машин Формула-1 и гонок 24 часа Ле-Мана. Первый представитель Швеции в чемпионате мира по автогонкам в классе машин Формула-1, первый победитель гран-при за British Racing Motors (BRM). Принадлежал к династии Бонниер.

Карьера

Ранние выступления (до 1958) 
В ранних пятидесятых Йоаким Бонниер стал известен благодаря своим выступлениям в гонках на льду на Alfa Romeo Disco Volante. В 1955 швед начал выступать в кольцевых гонках. Он быстро стал одним из ведущих скандинавских пилотов, а в 1956 уже выступал в гонках на Alfa Romeo GT. Но после участия в гонке 1000 километров Нюрбургринга Бонниер вступил в команду Maserati. В составе этой команды швед дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 1956 года, финальном этапе сезона 1956. В — Бонниер ездил в Формуле-1 на Maserati 250F, выступая за  или по частным заявкам. Очков ему набрать не удавалось, нередко пилота подводили технические проблемы. 22 июня 1957 Бонниер дебютировал в гонке 24 часов Ле-Мана, управляя  совместно с Джорджо Скарлатти.

BRM (1958—1960) 
В конце сезона-1958 Формулы-1 Бонниер присоединился к команде BRM. На Гран-при Марокко 1958 года он набрал свои первые карьерные очки, заняв четвёртое место. Сезон-1959 Формулы-1 стал для Йоакима самым успешным сезоном в этом виде спорта: он выиграл Гран-при Нидерландов, принеся BRM первую победу в истории команды, выступая на BRM P25. На Гран-при Германии Бонниер занял пятое место, набрав ещё два очка. По итогам сезона он занял восьмое место в общем зачёте, имея 10 очков.

В  после Гран-при Аргентины, где Бонниер имел возможность выиграть, но стал седьмым из-за проблем с двигателем, BRM перешли на шасси BRM P48. Оно было быстрым, но крайне ненадёжным. Бонниер дважды набрал очки, заняв пятое место на Гран-при Монако (где сошёл из-за сломанной подвески, идя вторым, но был классифицирован) и США, а в остальных гонках сезона не добрался до финиша. В общем зачёте Йоаким стал 18-м, с 4 очками. В годы выступлений в Формуле-1 за BRM Бонниер ездил за Porsche в гонках спорткаров, выиграв в 1960 Targa Florio вместе с Хансом Херрманом. По окончании сезона 1960 он стал выступать за Porsche System Engineering и в Формуле-1.

1960-е 

Сезоны  и  Формулы-1 Йоаким Бонниер провёл в команде Porsche, выступая почти во всех Гран-при. В обоих сезонах Йоаким набрал по три очка и занял в общем зачёте 15 место, оказываясь в тени напарника — американца Дэна Герни. Зато хорошо швед выступал в других гоночных сериях. Он занимал призовые места в Targa Florio, а также во внезачётных гонках Формулы-1.

Когда Porsche ушла из Формулы-1, Бонниер вошёл в команду Роба Уокера и проездил три сезона (—) на шасси Brabham и Cooper. Сезон 1963 стал для Бонниера относительно успешным — он четырежды финишировал в очковой зоне и стал в результате 11-м. Однако в  швед набрал только 3 очка, а в  и вовсе не набрал ни одного. В это же время он выступал очень хорошо Анн Ф1: в  он занял 2-е место вместе с Грэмом Хиллом за рулём Ferrari 330P, а в 1966 выиграл 1000 километров Нюрбургринга вместе с Филом Хиллом. В  в Формуле-1 Бонниер основал собственную команду и проездил в ней до . Выступая на шасси Cooper, Honda, McLaren, Lotus, Йоаким за пять лет набрал только шесть очков.

1970—1972 
В 1970 Йоаким Бонниер выиграл европейский чемпионат спорткаров в классе 2000 см3 за рулём Lola. В 1971 году Бонниер провёл свой последний сезон Формулы-1. Наряду с этим он отлично выступил в других гоночных сериях, заняв третье место в Targa Florio, второе — в Кубке Оверни, а затем выиграв 1000 километров Барселоны вместе с Ронни Петерсоном. Йоаким Бонниер погиб 11 июня 1972 в гонке 24 часов Ле-Мана после столкновения с Ferrari.

Полная таблица результатов

Формула-1 

|-
! 
!Officine Alfieri Maserati
!Maserati 250F
!Maserati 250F 2,5 L6
!

||||||||||

|-
!rowspan=2| 
!
!rowspan=2|Maserati 250F
!rowspan=2|Maserati 250F 2,5 L6
!rowspan=2|

||||

||||||||||

|-
!Joakim Bonnier
||||||||

||||||||||||||
|-
!rowspan=4| 
!Joakim Bonnier
!rowspan=3|Maserati 250F
!rowspan=3|Maserati 250F 2,5 L6
!rowspan=3|

||

||

||||||||

|-
!Giorgio Scarlatti
||||||||||

||||||||||||||
|-
!
||||||||||||||

||||||||||
|-
!Owen Racing Organisation
!BRM P25
!BRM P25 2,5 L4
!
||||||||||||||||||

||||
|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2|Owen Racing Organisation
!BRM P25
!rowspan=2|BRM P25 2,5 L4
!rowspan=2|

||||||||

|-
!BRM P48
||||||||||||||

||||||||||
|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2|Owen Racing Organisation
!BRM P25
!rowspan=2|BRM P25 2,5 L4
!rowspan=2|

||||||||||||||||||||||||

|-
!BRM P48
||

||||||
|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2|Porsche System Engineering
!Porsche 787
!rowspan=2|Porsche 547/3 1,5 B4
!rowspan=2|

||||||||

||||||||||||

|-
!Porsche 718/2

||

||||||||||
|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2|Porsche System Engineering
!Porsche 804
!Porsche 753 1,5 B8
!rowspan=2|

||

||||||||

|-
!Porsche 718/2
!Porsche 547/3 1,5 B4
||

||||||||||||||||||||||
|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2|
!
!rowspan=2| 2,5 V8
!rowspan=2|

||||

||||||||||||

|-
!
||

||||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3|
!
!rowspan=2| 2,5 V8
!rowspan=3|

||||||||||||||||||||

|-
!
||||||||||||

||||||
|-
!
!BRM P56 1,5 V8
||

||||||||||||||
|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2|
!rowspan=2|
! 2,5 V8
!rowspan=2|

||

||||||

|-
!BRM P56 1,5 V8
||||||||||||||||

||||||||
|-
!rowspan=5| 
!rowspan=3|Anglo-Suisse Racing Team
!
!Maserati Tipo 9/F1 3,0 V12
!rowspan=2|

||||

||||||||

|-
!
! 2,5 V8
||||||

||||||||||||||||||
|-
!
!ATS 3,0 V8
!
||||

||||||||||||||||||||
|-
!
!
! 2,7 V12
!rowspan=2|

||||||||||||||||||||||||
|-
!Brabham Racing Organisation
!
! 2,5 L4
||||

||||||||||||||||||||
|-
! 
!Joakim Bonnier Racing Team
!
!Maserati Tipo 9/F1 3,0 V12
!

||||

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3|Joakim Bonnier Racing Team
!McLaren M5A
!BRM P142 3,0 V12
!
||||

||

|-
!Honda RA301
!Honda RA301E 3,0 V12
!rowspan=2|
||||||||||||||||||||||

||
|-
!
!Maserati Tipo 9/F1 3,0 V12

||||||||||||||||||||||
|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2|Ecurie Bonnier
!Lotus 63
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

||||||||||||||

|-
!Lotus 49B
||||||||||||

||||
|-
! 
!Ecurie Bonnier
!McLaren M7C
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|-
! 
!Ecurie Bonnier
!McLaren M7C
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

||||

|}

24 часа Ле-Мана

Targa Florio

Примечания

Ссылки 
 
 24 часа Ле-Мана: 1923 — н.в. 
 Targa Florio: 1906—1977 

Автогонщики Швеции
Пилоты Формулы-1 из Швеции
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Porsche
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Honda
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швеции
Руководители команд Формулы-1
Пилоты Targa Florio
Гонщики, погибшие во время заездов